́Ольгино — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав Марьинской волости.

География 
Находится на северо-востоке региона, в центральной части района, в обезлесенной местности. 

Уличная сеть не развита.

История 
До прихода советской власти — имение.

В 1918 году в Ольгино организовали совхоз «Ольгино» Ленинградского государственного треста совхозов.

В 1941—1944 гг. деревня находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

В 1947 году в Ольгино переселили жителей деревни Логовеще из-за расширения артполигона.
 
С 1995 года входит в состав Марьинской волости.

Население

Инфраструктура 
В 1910-18 годах — образцовое молочное хозяйство «Ольгино» имения Ольгино, преобразованное в 1918 году в совхоз. В 1947-50 гг. действовал колхоз «Дружный».

Ольгинская начальная школа (1955, 1957).

Дачи.

Транспорт 
Деревня доступна по автодороге регионального значения 58К-366 «Цапелька — Плюсса».
Остановка общественного транспорта «Ольгино».

Примечания

Литература 
́Ольгино // Ефимов А. Н., Фёдоров А. И. Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района Псковской области // Авт.-сост.: А. Н. Ефимов, А. И. Фёдоров. — Струги Красные, 2015. — 440 с.: ил. (с дополнениями). С. 320.
Населённые пункты Струго-Красненского района